Бобіньї́ () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, адміністративний центр департаменту Сена-Сен-Дені. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 9 км на північний схід від Парижа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 16469 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 51283,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Відомі особистості 
В поселенні народився:
 Брагім Тіам (* 1974) — малійський футболіст.

Галерея зображень

Посилання 

 Сайт міста Бобіньї 
 [ Розташування муніципалітету Бобіньї на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сена-Сен-Дені

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Сена-Сен-Дені
Передмістя Парижа
Сена-Сен-Дені